Скаржинські () — шляхетсько-козацький рід гербу Бонча.

Короткі відомості 

Засновником українського роду Скаржинських був Олександр-Михайло Скаржинський (? — 1753), що служив перекладачем з латинської та польської при російській армії у 1730-х роках, переселився до України й був сотником Першої Лубенської полкової сотні (1737 — 1750).

Від його синів: Івана — лубенського полкового хорунжого у 1773 і золотоніського повітового маршалка шляхетства, Михайла — сотника Другої Лубенської полкової сотні й лубенського повітового маршалка шляхетства, та Петра — пішли три лінії роду Скаржинських, які поріднилися з багатьма українськими старшинськими родами 18 — 19 століття, зокрема, такими як Скоропадські, Закревські, Значко-Яворські, Милорадовичі, Миклашевські, Судієнки та інші.

Лінії роду

 Лубенська, до якої належала серед інших Катерина Миколаївна Скаржинська (1853 — 1924), фундаторка Музею української старовини у Лубнах (х. Круглики, 1874);
 Чернігівська, зокрема брати — Матвій (1830 — ?) та Іван (1836 — 1897) Анастасійовичі Скаржинські, чернігівські громадські діячі другої половини 19 століття, які чимало допомагали О. Лазаревському архівними матеріалами до історії Гетьманщини;
 Херсонська дала в 19 — 20 століттях кілька визначних військових і земських діячів, знавців господарства Південної України, зокрема Віктора Скаржинського (1787 — 1861).

Джерела та література 
 Мицик Ю. А., Томазов В. В. Скаржинські // 
 Общий гербовник дворянских родов Российской империи. — Санкт-Петербург, 1797—1917. — Герб Бонча 4
 Рід Скаржинських в історії Південної України (середина XVIII - початок XX століття) : [монографія] / О. М. Дорошенко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Іст. ф-т, Від. історії козацтва на Півдні України НДІ козацтва Ін-ту історії України НАН України. - Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2011. - 164 с. : іл. - Бібліогр.: с. 132-164. - ISBN 978-617-576-048-2
 

Персоналії за алфавітом
Український родовід
Українська шляхта